Tijeras – comune degli Stati Uniti in Nuovo Messico
Tijeras – comune di Panama